Radvaň est un toponyme qui peut désigner plusieurs lieux de Slovaquie.
 Communes rurales :
 Radvaň nad Dunajom, dans le district de Komárno, dans la région de Nitra ;
 Radvaň nad Laborcom, dans le district de Medzilaborce, dans la région de Prešov ;
 Čiližská Radvaň, dans le district de Dunajská Streda, dans la région de Trnava.
 Quartiers :
 Radvaň, quartier de Banská Bystrica.